La Jeune Morte, un poème de José-Maria de Heredia (dans son recueil Les Trophées, publié en 1893) ;
 Maigret et la Jeune Morte, un roman policier de Georges Simenon (1954) ;
 La Jeune Morte, un film français réalisé par Claude Faraldo et Roger Pigaut (1965) ;
 Maigret et la Jeune Morte, un téléfilm français adapté du roman de Simenon avec Jean Richard (1973) ;
 Maigret et la Jeune Morte, un livre audio lu par Antoine Duléry, publié par Audible (2020) ;
 Maigret, un film de Patrice Leconte qui devait initialement s'appeler Maigret et la Jeune Morte (2022).